V Lichtenštejnsku bylo ocenění Fotbalista roku udělováno v sezónách 1980/81 až 2007/08 vždy na konci ročníku. Od roku 2009 je organizuje Lichtenštejnský fotbalový svaz jako LFW-Award, jehož součástí jsou kategorie Fotbalista roku, Mladý hráč roku a Trenér roku.

V roce 2008 se Brazilec Odirlei de Souza Gaspar stal prvním vítězem, který nepocházel z Lichtenštejnska.

Fotbalista roku

Mladý hráč roku 
 2009:  David Hasler
 2010:  David Hasler
 2011:  Nicolas Hasler
 2012:  Nicolas Hasler

Trenér roku 
 2009:  Uwe Wegmann
 2010:  Eric Orie
 2011:  Michael Nushöhr
 2012:  Uwe Wegmann

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Fußballer des Jahres - Liechtenstein na Weltfussball.de 

Fotbalista roku
Fotbal v Lichtenštejnsku
Lichtenštejnská sportovní ocenění
Držitelé lichtenštejnských sportovních ocenění